Criollo ou criolla, mot espagnol pour « créole, autochtone », peut renvoyer à :

Personnes 
 Criollo, nom espagnol des Créoles ;
 Criolo (1975-), chanteur brésilien.

Animaux 
 Criollo, terme générique pour désigner plusieurs races de petits chevaux d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale :
Criollo argentin ;
 Criollo chilien ;
 Criollo de trote ;
 Criollo chilote ;
 Criollo paraguayen ;
 Criollo uruguayen ;
 Criollo vénézuélien ;
 Crioulo.
 Criollo, nom cubain parfois donné au Pelibüey.
 Criollo, terme générique pour désigner plusieurs races bovines originaires de la péninsule Ibérique et élevées en Amérique, telles que :
 Corriente, appelée aussi Criollo, race bovine du sud des États-Unis et du Mexique.

Plantes et nourriture 
 Criollo, variété de cacao
 Pabellón criollo, spécialité culinaire du Venezuela

Culturel

Musique 
 Valse criollo, valse du Rio de la Plata (rythme à trois temps), sur laquelle on danse traditionnellement le tango, dans les milongas.

Voir aussi